Bellin steht für:
 Bellin (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Bellin (Krakow am See), Ortsteil der Stadt Krakow am See, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Bellin (Lammershagen), Ortsteil der Gemeinde Lammershagen, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Bellin (Ueckermünde), Ortsteil der Stadt Ueckermünde, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Bellin (Neumark), heute Teil der Stadt Moryn, Polen
 Ländchen Bellin, Landschaft in Brandenburg

Bellin ist der Familienname folgender Personen:
 Christian von Bellin († vor 1627), brandenburgischer Geheimer Rat
 Christoph von Bellin († nach 1595), kurbrandenburgischer Generalrumormeister
 Hans Bellin (1932–2016), deutscher Internist
 Jacques-Nicolas Bellin (1703–1772), französischer Kartograph und Enzyklopädist 
 Jana Bellin (* 1947), englisch-tschechoslowakische Schachgroßmeisterin
 Johann Bellin (1618–1660), deutscher Sprachwissenschaftler 
 Marc Bellin du Coteau (1883–1938), französischer Leichtathlet und Sportmediziner
 Maurizio Bellin (* 1982), italienischer Straßenradrennfahrer
 Robert Bellin (* 1952), englischer Schachspieler

Siehe auch:
 Belin